West Haven může být:

 West Haven (Connecticut)
 West Haven (Oregon)
 West Haven (Utah)
 West Haven (Vermont)